

Patronymie
 Carla Bley (1936- ) est une pianiste compositrice de jazz américaine.
 Fritz Bley (1853–1931) est un écrivain allemand.
 Gustave Bley (1827-1887) est un compositeur français et un négociant de Champagne.
 Jacques Bley (1920-2011), général de corps d'armée français.
 Raymond Bley (1939-2021), coureur cycliste luxembourgeois.
 Paul Bley (1932- ) est un pianiste canadien de jazz.